Seethaler ist der Familienname folgender Personen:

 Carola Meier-Seethaler (1927–2022), deutsche Psychologin und Schriftstellerin
 Helmut Seethaler (* 1953), österreichischer Poet und Wiener Stadtoriginal
 Johann Andreas Seethaler (1762–1844), deutsch-österreichischer Jurist und Geschichtsschreiber
 Joseph Anton Seethaler (1740–1811), deutscher Goldschmied und Silberhändler
 Joseph Anton Seethaler II (1799–1866), deutscher Silberschmied und Edelmetalhändler
 Johann Alois Seethaler (1775–1835), deutscher Goldschmied und Silberhändler
 Nils Seethaler (* 1981), deutscher Kulturanthropologe
 Robert Seethaler (* 1966), österreichischer Schauspieler und Schriftsteller
 Susanne Seethaler (* 1969), deutsche Sachbuchautorin

Siehe auch:
 Seethal